Maglić, berg in Bosnië en Herzegovina
Maglič, plaats in Servië